Järvinen ist ein finnischer Familienname.

Er setzt sich aus dem Wort järvi, „See“, und dem Namenssuffix -nen zusammen. Im Jahr 2014 war Järvinen mit 16.902 Namensträgern der zehnthäufigste Familienname in Finnland.

Namensträger 
 Akilles Järvinen (1905–1943), finnischer Leichtathlet
 Alex Järvinen (1884–nach 1911), finnischer Ringer
 Anna Järvinen (* 1970), finnisch-schwedische Sängerin und Songwriterin
 Erkki Järvinen (1904–1991), finnischer Dreispringer
 Esko Järvinen (1907–1976), finnischer Skisportler
 Jaana Järvinen (1956–2012), finnische Schauspielerin
 Jari Järvinen (* 1980), finnischer Fußballschiedsrichter
 Joonas Järvinen (* 1989), finnischer Eishockeyspieler
 Juhani Järvinen (1935–1984), finnischer Eisschnellläufer
 Matti Järvinen (1909–1985), finnischer Speerwerfer
 Mika Järvinen (* 1988), finnischer Eishockeytorwart
 Verner Järvinen (1870–1941), finnischer Leichtathlet

Einzelnachweise 

Familienname
Finnischer Personenname